Timurlengia euotica es la única especie conocida del género extinto Timurlengia de dinosaurio terópodo tiranosauroideo, que vivió a finales del período Cretácico, 
entre 92 y 90 millones de años, durante el Turoniense, en lo que es hoy Asia. Fue encontrado en Uzbekistán, en la formación Bissekty en el desierto de Kyzyl Kum, procedente de la edad Turoniense a mediados del Cretácico.

Descripción
La mayor parte de los fósiles indican que Timurlengia era un dinosaurio terópodo del tamaño de un caballo, de entre tres a cuatro metros de longitud, con un peso de entre 170 a 270 kilogramos. Sin embargo, estos restos son de individuos subadultos, aún sin haber completado su crecimiento. ZIN PH 1239/16 representa un animal adulto más grande.

En 2016, se establecieron varios rasgos distintivos, todos pertenecientes al neurocráneo holotipo. El hueso supraoccipital, el hueso central superior de la parte posterior del cráneo, tiene un proceso en forma de diamante que apunta hacia abajo y no alcanza el borde superior del foramen magnum. El basioccipital tenía tubos basales extremadamente cortos, apenas alcanzando un tercio de la altura del cóndilo occipital. La fenestra oval y el vestíbulo del oído forman un recoveco en forma de embudo que penetra profundamente en la zona del oído interno y tiene una amplia salida en la pared externa del neurocráneo. El oído interno es grande con canales semicirculares robustos.

Descubrimiento e investigación

Desde 1944 en adelante, se ha descrito material de tiranosauroideos consistente de huesos aislados en la Formación Bissekty por investigadores soviéticos. En 2004 un equipo recuperó un neurocráneo, el cual habría servido de anclaje para los músculos del cuello del dinosaurio y protegido su cerebro y los canales de sus oídos. El neurocráneo fue depositado en un gabinete en el Instituto Zoológico de la Academia Rusa de Ciencias, hasta que el experto en tiranosáuridos Steve Brusatte lo identificó como una nueva especie en 2014. En 2016, Stephen Louis Brusatte, Alexander Averianov, Hans-Dieter Sues, Amy Muir e Ian B. Butler nombraron y describieron a la especie tipo Timurlengia euotica. El nombre del género se deriva del conquistador Timur Leng, fundador del Imperio Timúrida en Asia Central. El nombre de la especie, euotica significa en griego “con buen oído”, debido a que las detalladas tomografías computarizadas mostraron que Timurlengia tenía canales del oído interno largos, que le permitirían captar sonidos de baja frecuencia.

La especie se basa en el espécimen holotipo ZIN PH 1146/16, consistente en el neurocráneo. Otros huesos, que no pertenecen a un único individuo, y que fueron descritos en 2012, fueron referidos a esta especie. Estos incluyen los especímenes ZIN PH 854/16, una la mitad derecha de un neurocráneo, ZIN PH 676/16, un maxilar derecho. ZIN PH 2330/16, un hueso frontal izquierdo. ZIN PH 2296/16, un cuadrado izquierdo. ZIN PH 15/16, una pieza de un dentario derecho. ZIN PH 1239/16, un articular derecho con un angular. ZIN PH 671/16, una vértebra cervical frontal. USNM 538131, una vértebra cervical posterior. USNM 538132, el arco neural de una vértebra dorsal frontal. CCMGE 432/12457, una vértebra dorsal media. ZIN PH 951/16, una vértebra caudal frontal. ZIN PH 120/16, una vértebra media de la cola. ZIN PH 120/16, una vértebra posterior de la cola. ZINPH 619/16 y USNM 538167, una garra del pie. Estos fósiles fueron referidos a la especie asumiendo que solo había un taxón de tiranosauroideo presente en la Formación Bissekty.

Clasificación
Timurlengia fue situado en la superfamilia Tyrannosauroidea en una posición basal, como un posible taxón hermano de Xiongguanlong. Juntos parecen representar un clado de formas de hocico largo que podría ser el grupo más cercano a la familia Tyrannosauridae. Este género es importante al mostrar como los pequeños tiranosauroideos primitivos evolucionaron hacia los grandes tiranosáuridos como Tyrannosaurus, típicos del período Cretácico Superior en Asia y América del Norte. Sin embargo, no se cree que sea un ancestro directo de Tyrannosaurus. Timurlengia vivió hace unos noventa millones de años, a mediados de la época del Turoniense del Cretácico Superior, justo antes del surgimiento de los tiranosáuridos avanzados. Antes de este descubrimiento había un vacío en los registros fósiles de la línea temporal del grupo, entre los pequeños "cazadores marginales" y los "superdepredadores" del grupo de los tiranosáuridos. El descubrimiento de Timurlengia ha llenado este vacío. Timurlengia revela que los tiranosaurios aún tenían que alcanzar el tamaño gigantesco en aquella época pero ya habían evolucionado características claves del cerebro y los sentidos propios de las grandes especies del final del Cretácico. En principio se consideró que esas características eran únicas de los grandes tiranosaurios, que ya habían evolucionado en animales grandes. Los tiranosaurios aparentemente desarrollaron el gran tamaño rápidamente durante el final del Cretácico, y su éxito en el nicho del superdepredador puede haber sido facilitado por su cerebro y sus agudos sentidos los cuales evolucionaron inicialmente en un tamaño corporal reducido. El pequeño tamaño de Timurlengia además indica que los tiranosaurios desarrollaron una gran talla corporal en los últimos veinte millones de años de su historia. Se 
desconoce que proceso fue el que precisamente desencadenó el incremento de tamaño. 

El neurocráneo de Timurlengia muestra que los tiranosaurios probablemente desarrollaron su avanzada cabeza en primer lugar, como fue hipotetizado por Hans-Dieter Sues, uno de los descriptores del fósil. El cráneo de Timurlengia, aunque mucho más pequeño que el de Tyrannosaurus, muestra un cerebro sofisticado que debió brindarle una vista, olfato y oído agudos. En la época en que los tiranosaurios estaban desarrollando sus agudos sentidos y habilidades cognitivas, otros grandes dinosaurios carnívoros como los Carnosauria estaban desapareciendo de sus ambientes, creando un nicho vacante, que a su vez permitiría a los tiranosaurios convertirse en superdepredadores. La cabeza de Timurlengia está mucho menos neumatizada que la de los grandes tiranosáuridos; los espacios con aire mayores en las especies tardías podrían haber sido una adaptación para aligerar el cráneo o para mantener un buen sentido del oído a pesar del mayor tamaño.

Filogenia
A continuación se presenta el análisis filogenético con la posición de Timurlengia.

Paleobiología
Timurlengia era probablemente un depredador de persecución con dientes en forma de cuchillo para cortar a través de la carne, basándose en sus restos preservados. La robustez de los canales semicirculares del oído interno puede estar relacionada con una gran agilidad. Timurlengia tenía un largo conducto de la cóclea, con la misma altura que el laberinto, una adaptación para oír sonidos de baja frecuencia. Esto bien podría indicar que este animal usaba llamados de baja frecuencia para comunicarse con otros miembros de su especie.

Referencias 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia
Tyrannosauroidea
Animales extintos descritos en 2016